Europamästerskapet i basket 2005 kan syfta på:

Europamästerskapet i basket för herrar 2005
Europamästerskapet i basket för damer 2005